Безымя́нное — топоним:

Населённые пункты 
Казахстан
 Безымянное — село в Курмангазинском районе Атырауской области, в 1990-е годы включено в состав села Курмангазы.
Россия
 Безымянное — село в Ключевском районе Алтайского края, упразднено в 1960-е годы.
 Безымянное — село в Бурейском районе Амурской области.
 Безымянное — село в составе города Горячий Ключ Краснодарского края.
 Безымянное — село в Энгельсском районе Саратовской области.
 Безымянное — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

Украина
 Безымянное — село в Обуховском районе Киевской области.

Озёра 
 Безымянное (озеро, Санкт-Петербург)
 Безымянное (озеро бассейна Баренцева моря)
 Безымянное (озеро бассейна Белого моря)
 Безымянное (озеро бассейна Волги)
 Безымянное (озеро бассейна Камы)
 Безымянное (озеро бассейна Енисея)

См. также 
 Безыменное
 Безымянка
 Безымянная
 Безымянный
 Безымяновка
 Безымянное газовое месторождение